Slåttholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Slåttholmen (Hammarland, Åland), skär, 
 Slåttholmen, Kimitoön, Åboland,

Se även
Slåtterholmen
Slottholmen

Robotskapade Finlandförgreningar